Independența Română a fost un ziar românesc fondat de către lingvistul Costache Canella Ciorogârleanu la Buzău, în mai 1870. A fost primul ziar săptămânal laic, cu subtitlul „Foaie politică, literară și comercială”, considerat ca fiind strâns legat de libertatea socială, de necesitatea protejării cetățenilor, împotriva abuzurilor și inegalităților.

Ultimul număr al ziarului a apărut în ianuarie 1886, C. Canella scriind că s-a „luptat ca un Hercule, spre a combate, pe de-o parte pe oamenii abuzului și ai ilegalității, iar pe de alta, spre a încuraja pe bărbații binefăcători și virtuoși”. Florian Laurențiu Stoica, descendent al familiei Canella Ciorogârleanu și Stoika, afirmă că a fost „primul ziar cu litere latine”.

Serie nouă 
Din februarie 2015, reapare în format de revistă sub egida Fundației Literar-Istorice „Stoika”, cu sloganul „Independența prin Cultură”, promovând scriitorii, istoricii, muzicologii, etnografii și artiștii români care, „prin operele lor, își aduc contribuția la dezvoltarea patrimoniului cultural român.”

Note

Legături externe 
 https://www.independentaromana.ro/

Reviste de cultură din România
Fondări în 1870